Europamästerskapet i landhockey för damer 1991 var den tredje upplagan av Europamästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Bryssel i Belgien och vanns av England.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Todor66.com. Arkiverad 14 december 2017.

1991
1991 i Belgien
Sportåret 1991
Internationella sportevenemang i Belgien
Landhockey i Belgien
Sportevenemang i Bryssel
Bryssel under 1900-talet